Killers eller The Killers kan syfta på:

Filmer
The Killers – en filmatisering 1946 av Ernest Hemingways novell, se Hämnarna (film, 1946)
The Killers – en filmatisering 1964 av Ernest Hemingways novell, se Bödlarna
Killers (film, 2010) – actionkomedi regisserad av Robert Luketic

Musik
Killers (musikalbum av Iron Maiden) – andra albumet av det brittiska hårdrocksbandet Iron Maiden
Killers (musikalbum av Kiss) – ett greatest hits-album från 1982 av det amerikanska hårdrocksbandet Kiss
The Killers – ett rockband från Las Vegas, Nevada

Se även
Killer